Пиједрас Пинтас има више значења:

 Пиједрас Пинтас (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пиједрас Пинтас (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пиједрас Пинтас (Тонајан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику